Melexis N.V. — бельгийский производитель смешанных аналого-цифровых полупроводниковых интегральных микросхем, интегральных датчиков (датчики Холла, микроэлектромеханические системы) и интегральных систем (multi-chip module (англ.), системы на кристалле).

История 

Современное название компании происходит от аббревиатуры полного наименования компании до первичного размещения акций компании на бирже — .

Временная шкала 

 1993 — основание Melexis
 1997 — покупка компании US MicroChips Inc. (США), сейчас Melexis Inc
 1997 — первичное размещение акций компании на бирже EASDAQ
 1999 — покупка Thesys Mikroelektronik Produkte GmbH (Германия), сейчас Melexis GmbH
 2000 — покупка Melexis Bulgaria Ltd.
 2000 — открытие Melexis Ukraine
 2002 — размещение акций компании на бирже Euronext
 2004 — покупка Sentron AG (Швейцария)
 2006 — Xtrion N.V. приобрела крупнейшую долю в Melexis N.V.
 2008 — открытие подразделения на Филиппинах (Melexis Philippines Branch)
 2009 — открытие офиса в Шанхае.

Владельцы 

Основным держателем акций Melexis является Xtrion N.V. (50,05 %). Xtrion кроме того имеет основную долю в X-FAB. 38,71 % акций торгуются на рынке.

Деятельность 

Компания поставляет интегральные микросхемы для автомобилестроения и массовые микросхемы для применения в промышленных и бытовых продуктах.

Продукция 

 Интегральные датчики
 эффекта Холла
 оптические
 инфракрасные
 давления
 ускорения
 угловой скорости

 Коммуникационные микросхемы
 Маломощные радиочастотные
 RFID
 для автомобильные коммуникационных шины

 Микросхемы для управления
 Электроприводами
 Соленоидами
 Светодиодами

 Специализированные микросхемы (ASIC)

Продукция Melexis соответствует требованиям стандарта качества для автомобилестроения ISO/TS 16949:2002 и требованиям экологического стандарта ISO 14001.

Дочерние компании и отделения 

Подразделения:

 Melefin N.V. (Ипр, Бельгия)
 Melexis Inc. (США)
 Melexis GmbH (Германия)
 Melexis Ukraine (Украина)
 Melexis Bulgaria Ltd. (Болгария)
 Melexis B.V. (Нидерланды)
 Melexis Tessenderlo N.V. (Бельгия)
 Melexis Technologies SA (Швейцария)
 Sentron AG (Швейцария)

Отделения:

 Melexis French Branch (Франция)
 Melexis Philippines Branch (Филиппины)
 Офис Melexis Shanghai (Китай)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Компании Бельгии
Интегральные схемы
Бесфабричные полупроводниковые компании